Il 5 giugno 2016 (con ballottaggio il 19 giugno) nel Lazio si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Roma

Roma

Ariccia

Bracciano

Genzano di Roma

Marino

Mentana

Nettuno

Rocca di Papa

Frosinone

Alatri

Cassino

Sora

Latina

Latina

Minturno

Terracina 

Lazio
2016